Municipio de Heth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Heth (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de St. Francis
 Municipio de Heth (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.